Featherstone est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Angela Featherstone (née en 1965), actrice canadienne
Bower Featherstone (né en 1940), fonctionnaire canadien et espion soviétique
Claudius Cyprian Featherstone (1864-1945), avocat et juge américain
Collis Featherstone (1913-1990), leader du bahaïsme australien

Jim Featherstone (1923-2014), joueur de rugby anglais
Kevin Featherstone (né en 1971), lutteur professionnel américain
Lewis P. Featherstone (1851-1922), homme politique et agriculteur américain
Liza Featherstone (née en 1969), journaliste américain
Lynne Featherstone (née en 1951), homme politique britannique
Matthew Featherstone (né en 1970), joueur de cricket anglo-brésilien
Michelle Featherstone (née en 1974), chanteur et compositrice britannique
Mickey Featherstone (né en 1948), mafieux américano-irlandais
Mike Featherstone, sociologiste britannique
Nicky Featherstone (né en 1988), joueur de football anglais
Norman Featherstone (né en 1949), joueur de cricket sud-africain
Simon Featherstone (né en 1958), diplomate britannique
Tony Featherstone (1949-2021), joueur de hockey sur glace canadien
Vaughn J. Featherstone (né en 1931), leader mormon américain
Vicky Featherstone (né en 1967), directeur de théâtre britannique
Willie Featherstone (né en 1959), boxeur professionnel canadien

Personnages fictifs
Featherstone, famille principale du roman Middlemarch de George Eliot
Sir Guthrie Featherstone, personnage de la série télévisée britannique Rumpole of the Bailey

Toponyme

Featherstone, communauté du comté de Prince William en Virginie
Featherstone Township, canton du comté de Goodhue dans le Minnesota

Featherstone, ville du Yorkshire de l'Ouest

Featherstone, village du Staffordshire
Featherstone, village du Northumberland

Featherstone, localité du Zimbabwe

Voir aussi
Featherstone, groupe rock suédois
Algorithme de Featherstone, technique informatique pour mesuré l'effet des forces sur une structure

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme